Mindelo (Vila do Conde), freguesia em Portugal
 Desembarque do Mindelo, episódio da Guerra Civil Portuguesa
 Bravos do Mindelo, participantes da Guerra Civil Portuguesa
 Mindelo (Cabo Verde), cidade em Cabo Verde

Desambiguações de topônimos